

Prénom 
Agnel peut désigner :
 Agnel de Naples ou saint Agnel († 596), moine basilien à Naples ; thaumaturge dont les prières sont réputées avoir sauvé la ville assiégée par ses ennemis. Il est célébré le 14 décembre ;
  ou saint Ange († 1235), bienheureux franciscain envoyé par saint François d'Assise en France, puis en Angleterre ; fête le 13 mars.

Patronyme 

 Benjamin Agnel (né en 1973), joueur professionnel de hockey sur glace français ;
 Cécile Agnel (1920-1943) : skieuse alpine française ;
 Gaspard-Basile Agnel (1761-1840), militaire et homme politique français ;
 
 Lucien Agnel (1892-1975), imprimeur et résistant français ;
 Marysette Agnel (1928-1958) : skieuse alpine française ;
 Raymond Agnel (1893-1967), directeur de la photographie français ;
 Yannick Agnel (né en 1992), nageur français spécialiste des épreuves de sprint et de demi-fond en nage libre (du  au ).

Monnaie 
Agnel peut désigner :
 agnel ou agnel d'or ou mouton d’or, une monnaie d’or française, créée pen 13111 par Philippe IV le Bel (1285 – 1314) ;
 agnel, une monnaie locale à Rouen et ses environs.

Géographie 
 Cime de l'Agnel, un des principaux sommets du massif du Mercantour-Argentera
 Col Agnel, un col du massif d'Escreins dans les Alpes
 Lac Agnel, un lac se situant dans la vallée de l'Orco, dans le Piémont italien
 Lac de l'Agnel, un lac du massif du Mercantour-Argentera

Voir aussi 
 Agneau

Notes et références 

Prénom masculin